Wyrok na Franciszka Kłosa – powieść Stanisława Rembeka
 Wyrok na Franciszka Kłosa – film z 2000 roku